DAF steht für:
 Department of the Air Force, eine Fachabteilung der US-amerikanischen Streitkräfte, siehe United States Department of the Air Force
 Deutsch Amerikanische Freundschaft, eine Düsseldorfer Electro-Punk-Band
 Deutsche Arbeitsfront, eine nationalsozialistische Organisation 
 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familientherapie, siehe Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie
 Deutsches Anlegerfernsehen, ehemaliger Name des privaten Fernsehsenders Der Aktionär TV mit dem Themenschwerpunkt Börse
 Dictionnaire de l’Académie française, das offizielle Wörterbuch der französischen Sprache von der Académie française
 Necedah Airport im Juneau County, Wisconsin (IATA-Code)
 DAF (Automobile) (Van Doorne’s Automobiel Fabriek), niederländischer Fahrzeughersteller

D.A.F. steht für:
 Deutsche Assoziation für Fuß- und Sprunggelenk e.V.

DaF steht für:
 Deutsch als Fremdsprache
 Dia auf Film, eine Werbeform für Kinos

Daf steht für:
 Daf (Film), Kurzfilm (2003) von Bahman Ghobadi
 Daf (Musikinstrument), orientalische Rahmentrommel

Daf ist der Familienname von:
 Mohamed Daf (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Omar Daf (* 1977), senegalesischer Fußballspieler

daf steht für:
 Dan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung